Le terme ligne 140 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 140 des chemins de fer belge
 Ligne 140 (Chemin de fer slovaque)

Voir aussi 
 
140 (nombre)

140